opschot (helling): de helling van een leiding voor het oplopen van gassen;
vervening: werktuig;
bomen: jonge takkengroei aan struiken;